Emanuele Boltri (1906-1976) – calciatore italiano
 Gennaro Boltri (1730-1788) – pittore italiano